L'édition 2020 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 6 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Richard Gasquet et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Tennys Sandgren et Kyle Edmund.

Pendant le tournoi 
Le qualifié Corentin Moutet atteint sa première finale sur le circuit ATP en battant en demi-finale la première tête de série Stanislas Wawrinka.

Lauréats 
En simple, Andrey Rublev remporte le  titre ATP de sa carrière en dominant en finale Corentin Moutet.

En double, Rohan Bopanna et Wesley Koolhof remportent le tournoi en battant en finale Luke Bambridge et Santiago González. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2020)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Doha
Sport au Qatar en 2020
Tennis en janvier 2020